USS Astrolabe Bay — кораблі ВМС США. 

 USS Astrolabe Bay (ACV-60) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни, типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на «USS Guadalcanal (CVE-60)». На службі протягом 1943-1958 років, після чого зданий на злам.
 USS Astrolabe Bay (CVE-97) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни, типу «Касабланка». В процесі будівництва перейменований на «USS Hollandia (CVE-97)».  На службі протягом 1944-1960 років, після чого зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни